Costabile

 David Costabile (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Pablo Costabile (* 1969), uruguayischer Rugby-Union-Spieler